Jean I Brinon (mort en 1528), procureur au Parlement de Paris, premier président au Parlement de Normandie, chancelier d’Alençon, père de Jean II ;
 Jean II Brinon (mort en 1555), officier du Parlement de Paris et mécène des poètes de la Pléiade ;